Чужестранец — многозначное слово:

 Чужестранец — в традиционном смысле, человек из другой страны; чужеземец, иностранец, иноземец.
 «Чужестранец» — художественный фильм Орсона Уэллса 1946 года.
 «Чужестранец» — двадцать первый музыкальный альбом, записанный рок-группой «Пикник».

См. также: Иностранец